Plusieurs chaînes de télévision ont pour nom TV6 :
 TV6 (Algérie), chaîne de télévision généraliste, créée le  ;
 TV6 (Autriche), chaîne autrichienne pour adultes, lancée le  ;
 TV6 (France), ancienne chaîne privée française consacrée à la jeunesse et à la musique, disparue en 1987 ;
 TV6 (Lituanie), chaîne lituanienne, lancée le  ;
 TV6 (Russie), ancienne chaîne russe, qui a cessé d’émettre en 2002 ;
 TV6 (Suède), chaîne suédoise de divertissement, lancée le .

Voir aussi 
 :Catégorie:Chaîne de télévision numéro 6